ECVD steht für
European College of Veterinary Dermatology, siehe Diplomate of the European College
European Committee Volleyball for Disabled (Europäischer Verband für Sitzvolleyball)

Abkürzung